— японский футболист, вратарь. Выступал за национальную сборную.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Иокогама Маринос», «Саган Тосу», «Вегалта Сэндай», «Киото Пёрпл Санга». Начал играть в футбол во время обучения в средней школе Хамана и университете Айти-гакуин. После его окончания перешел в 1985 году в «Ниссан Моторс» (позже — «Иокогама Маринос»), в составе которого стал обладателем Кубка Императора. С 1988 по 1990 год команда выиграла все три главных титула в Японии: чемпионат страны, Кубок лиги и дважды — Кубок Императора. Также «Ниссан Моторс» стал обладателем Кубка лиги в 1990 году, Кубка Императора в 1991 и 1992-м и Азиатского Кубка обладателей кубков розыгрыша 1991/92-го — первым среди японских клубов.

Когда в 1993 году была создана первая в Японии профессиональная Джей-лига, а «Ниссан Моторс» сменил название и стал одним из основателей новой лиги. Мацунага продолжал выступления за клуб, который выиграл Кубок Императора 1992 года и Кубок обладателей кубков Азии 1992/93 года. Но вскоре ему на смену пришел новый молодой вратарь Ёсикацу Кавагути, который также заменил Мацунагу в воротах сборной Японии. В итоге в 1995 году футболисту пришлось сменить команду на представителя JFL — японской футбольной лиги (второго по важности дивизиона страны) — «Саган Тосу». В 1997 году Мацунага стал игроком «Вегалта Сэндай», также выступавшем в JFL. Он вернулся в высший дивизион страны в 1998 году став вратарём «Киото Пёрпл Санга». За команду Мацунага провел три сезона, прежде чем завершил карьеру в 2000 году.

Карьера в сборной 
С 1988 по 1995 год сыграл за национальную сборную Японии 40 матчей. Мацунага был первым номером команды на Кубке Азии по футболу 1992 года. Но в полуфинальном матче против Китая он был удален на 60-й минуте. Его место занял Кадзуя Маэкава, который играл до окончания турнира. В конечном итоге, Япония стала обладателем Кубка Азии. В 1993 году Мацунага был участником решающего матча в отборочном турнире к чемпионату мира против Ирака. Тогда, в компенсированное время Джаффар Омран Салман, поразив его ворота, сравнял счет, похоронив надежды Японии на участие в чемпионате мира в США. Эту встречу японские болельщики помнят до сих пор, окрестив её «Агонией в Дохе» или «Трагедией в Дохе».

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры, Мацунага стал тренировать вратарей в своём последнем клубе «Киото Пёрпл Санга» с 2001 по 2006 год. На данный момент аналогичную должность он занимает в родной команде — «Иокогама Ф. Маринос».

Достижения

Командные 
 «Иокогама Маринос»
 Победитель чемпионата Японии: 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка Императора: 1985, 1988, 1989, 1991, 1992
 Обладатель Кубка лиги: 1988, 1989, 1990
 Обладатель Кубка обладателей кубков Азии: 1991/92, 1992/93

 Япония
 Победитель Кубка Азии: 1992

Индивидуальные 
 Символическая сборная Джей-лиги: 1993
 Награда «За заслуги»: 2000

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Саган Тосу»
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»
Игроки ФК «Киото Санга»